Xingping bezeichnet:

 Xingping (兴平市), kreisfreie Stadt in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xingping (Guang’an) (兴平镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xingping (Yangshuo) (兴坪镇), Großgemeinde im Kreis Yangshuo im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Xingping (Lopnur) (兴平乡), Gemeinde im Kreis Lopnur im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Xingping (Xiji) (兴平乡), Gemeinde im Kreis Xiji im Autonomen Gebiet Ningxia der Volksrepublik China
 Xingping (Aimin) (兴平街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Aimin in der chinesischen Provinz Heilongjiang